Karjala Tournament 2007spelades under perioden 8-11 november 2007, vanns av Ryssland före Sverige och Tjeckien. Sverige inledde turneringen på hemmaplan i Jönköping (förlust med 1-3 mot Ryssland).

Slutresultat

Resultat 
Alla tider som anges är lokala (UTC+2)

Bästa spelare 
Turneringens arrangörer röstade fram följande spelare i turneringen 2007:

 Bäste målvakt:  Jussi Markkanen
 Bäste försvarsspelare:  Kenny Jönsson
 Bäste anfallsspelare:  Oleg Saprykin

Källor

Fotnoter

2007 i Finland
Sport i Sverige 2007
Euro Hockey Tour 2007/2008
2007
Sportevenemang i Jönköping
Internationella sportevenemang i Helsingfors
Helsingfors under 2000-talet
Internationella ishockeytävlingar i Sverige